Miejscowości w USA:
 Nokomis – jednostka osadnicza w stanie Floryda, w hrabstwie Sarasota
 Nokomis – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Montgomery
 Nokomis – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Oneida
Gminy w USA:
 Nokomis (ang. Nokomis Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Montgomery
 Nokomis (ang. Nokomis Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Buena Vista
 Nokomis (ang. Nokomis Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Oneida